La Bête humaine (roman), roman van Émile Zola uit 1890.
 La Bête humaine (film), verfilming van Jean Renoir uit 1938.